Banco de Occidente puede referirse a
 Banco de Occidente (Colombia), banco de Colombia.
 Banco de Occidente (Honduras), banco de Honduras.